Prüssen ist der Familienname folgender Personen:
 Clemens Prüssen (1888–1966), deutscher Landschaftsmaler
 Eduard Prüssen (1930–2019), deutscher Grafiker und Buchillustrator